Irpiny – folyó Ukrajnában
 Irpiny – területi jelentőségű város Ukrajna Kijevi területén, az Irpiny folyó mentén